González del Valle puede referirse a:
 Martín González del Valle y Fernández Miranda, II marqués de la Vega de Anzo y barón de Grado,  abogado y empresario español, procurador a Cortes
 José María González del Valle y Herrero, III Marqués de la Vega de Anzo, caballero de la Orden de Montesa.
 Emilio Martín González del Valle y Carbajal, doctor en Leyes, profesor de Derecho en la Universidad de La Habana, diputado a Cortes por Pinar del Río en la isla de Cuba.